
Molekulska formula -{C17H24N2O3}- se može odnositi na:

 Karperidin
 Tilisolol